"Iquique", proveniente do aimará "iki iki" (lugar de descanso), pode significar:

 Iquique, cidade chilena
 Iquique (província), província da Região de Tarapacá
 Club de Deportes Iquique
 Zona Franca de Iquique
 Batalha Naval de Iquique
 Província de Iquique (Peru)

Desambiguações de topônimos